The Pickpocket – cortometraggio del 1913 diretto da George D. Baker
The Pickpocket – cortometraggio del 2010 diretto da Stephen Papadimitriou
The Pickpocket – cortometraggio del 2011 diretto da Alex Parker